Серге́й Арутю́нович (Артемьевич) Айвазя́н (24 июня 1934 — 12 марта 2019) — советский и российский учёный-экономист, лауреат премии имени Л. В. Канторовича (2017).

Биография 
Родился 24 июня 1934 года в Москве.

В 1952 году с золотой медалью окончил 186-ю среднюю школу Москвы. В 1957 году окончил механико-математический факультет МГУ.

С 1957 по 1969 годы — младший научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова АН СССР.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук (научный руководитель — академик Ю. В. Прохоров).

В 1969—2019 — организатор и заведующий созданной лаборатории вероятностно-статистических методов и моделей в экономике, одновременно — заместитель директора ЦЭМИ РАН по научной работе (с 1985 года).

В 1975 году защитил докторскую диссертацию по специальности 01.01.09 («Математическая кибернетика»). В 1976 году присвоено учёное звание профессора.

В 2008 году избран иностранным членом Национальной академии наук Республики Армения (по Отделению математики).

Умер 12 марта 2019 года.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов: теоретическая и прикладная эконометрика, многомерный статистический анализ, вероятностно-статистическое моделирование механизмов социально-экономических явлений и процессов (анализ и измерение латентных синтетических категорий качества жизни населения, распределительных отношений в обществе, межстрановой и межрегиональный эконометрический анализ).

Основные научные результаты:
 проведен сравнительный анализ оптимальных свойств классического критерия Неймана — Пирсона и последовательного критерия Вальда в задаче различения гипотез о виде распределения: выведены асимптотические (по сближению гипотез) общие формулы для среднего числа наблюдений, необходимых для различения гипотез с заданными ошибками 1-го и 2-го рода (1959—1965)
 доказана (совместно с Ю. А. Розановым) асимптотическая эффективность оценок метода наименьших квадратов коэффициентов регрессии при достаточно общем характере взаимозависимости регрессионных остатков (1964).
 предложен экспертно-статистический метод построения неизвестной целевой функции при наличии разного типа экспертной обучающей информации (1974)
 разработана система моделей для описания механизма формирования распределительных отношений в обществе, предложены методы идентификации этих моделей (1976)
 исследована (совместно с Н. М. Римашевской) проблема типологии потребления: предложены методы эмпирического выявления основных типов потребительского поведения и определения основных типообразующих социально-демографических и территориальных признаков (1978)
 разработан (совместно с В. М. Бухштабером) подход к построению общей теории автоматической классификации (АК): в предложенном подходе все многообразие алгоритмов АК представляется в виде иерархической структуры; на верхнем уровне располагается универсальная математическая модель, компоненты которой образуют средство для единообразной постановки задачи АК, описания алгоритмов их решения и исследования их свойств (1986—1989)
 предложен метод параметрического кластер-анализа, основанный на модели смеси многомерных распределений и процедуре «целенаправленного проецирования» (Projection Pursuit) многомерных данных (1996)
 изучен и смоделирован механизм формирования распределения населения России по величине среднедушевых расходов в условиях переходной экономики: показано, что в этих условиях классическая логнормальная модель трансформируется в смесь логнормальных распределений; полученные результаты использованы для анализа бедности и дифференциации по расходам населения России в 1990-х годах (2000—2001)
 разработана методология измерения латентных синтетических категорий качества и образа жизни населения, не апеллирующая к субъективным экспертным оценкам степени важности каждого из компонентов анализируемой синтетической категории; предложена схема использования этой методологии в задаче оценки эффективности проводимых политик (1997—2008)

Научно-организационная и педагогическая деятельность 
 научный руководитель Отделения эконометрики и прикладной статистики, а также — Лаборатории вероятностно-статистических методов и моделей в экономике ЦЭМИ РАН
 заведующий кафедрой эконометрики и математических методов экономики Московской школы экономики МГУ
 заведующий кафедрой эконометрики Московской финансово-промышленной академии
 председатель диссертационного совета Д 002.013.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата физико-математических наук
 главный редактор журнала «Прикладная эконометрика», заместитель главного редактора журнала «Экономика и математические методы», член редакционного совета журнала «Теория вероятностей и её применения»
 с 1969 года научный руководитель постоянно действующего семинара «Многомерный статистический анализ и вероятностное моделирование реальных процессов»
 профессор Российской экономической школы (1992—2004)
 профессор Государственного университета — Высшей школы экономики
 приглашенный профессор Экономико-математического института университета Дижона (Франция, 1980) и Лондонского Холлоувэй Королевского университета (1996—1998)

Награды 
 Премия Совета Министров СССР (1986)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2002)
 Заслуженный профессор Московского Университета (Приказ ректора МГУ В. А. Садовничего от 21 декабря 2009 года)
 Премия имени Л. В. Канторовича (2017) — за монографию «Анализ качества и образа жизни населения. Эконометрический подход»
 Премия и медаль Французского национального конгресса статистиков (1986)
 медаль Европейского эконометрического общества (1988)
 Премия Международного научного фонда экономических исследований имени Н. П. Федоренко — «За выдающийся вклад в развитие экономической науки России» (2007)
 Почетный профессор Российско-Армянского (Славянского) государственного университета (2005)
 Почетная грамота Высшей школы экономики (декабрь 2012, июль 2014)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Архивная копия страницы на сайте НИУ ВШЭ

Сотрудники МИАН
Сотрудники ЦЭМИ РАН
Преподаватели Московской школы экономики МГУ
Преподаватели ВШЭ
Иностранные члены НАН РА
Лауреаты премии имени Л. В. Канторовича
Заслуженные профессора МГУ